Il doppio del torneo di tennis Tampa Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale David Pate e Richey Reneberg 6-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno)
 Petr Korda /  Brad Pearce (primo turno)

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 David Pate /  Richey Reneberg (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampa Open 1991
ATP Tour 1991